Cylloceria är ett släkte av steklar som beskrevs av Jørgen Matthias Christian Schiødte 1838. Cylloceria ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Cylloceria